|}

Die Bahnstrecke Skopje–Kičevo ist eine Eisenbahnstrecke im westlichen Landesteil von Nordmazedonien.

Streckenbeschreibung 

Die Strecke ist die einzige, die in den Westen des Landes führt. Sie zweigt in den Vororten von Skopje im Bahnhof Gjorče Petrov von der aus dem Kosovo kommenden Strecke Pristina–Volkovo–Skopje ab. In Sajas zweigt eine sieben Kilometer lange Strecke nach Tajmište ab, die ausschließlich im Güterverkehr und nur bei Bedarf bedient wird.

Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Die maximale Steigung beträgt 22 ‰, auf der Zweigstrecke nach Tajmište sogar 27 ‰. Der etwa sieben Kilometer lange Tunnel zwischen Padalište und Zajas ist der längste Tunnel im Netz der nordmazedonischen Eisenbahn.

Geschichte 

Der Abschnitt zwischen Skopje und Gjorče Petrov (und weiter nach Blače) ist Teil der 1874 von der Chemins de fer Orientaux (CO) eröffneten Strecke von Thessaloniki nach Kosovska Mitrovica. Damals gehörte das Gebiet noch zum Osmanischen Reich. Dies war die erste Strecke, die auf dem Gebiet des heutigen Nordmazedonien gebaut wurde.

Westlich von Gjorče Petrov bestand ursprünglich eine zwischen 1916 und 1923 abschnittsweise eröffnete Schmalspurstrecke bis Ohrid. Deren nördlicher Abschnitt wurde auf Normalspur umgespurt, teilweise auch neu trassiert. Die neue Normalspurstrecke wurde am 25. Mai 1952 bis Gostivar und 1969 bis Kičevo in Betrieb genommen. Die verbliebene Schmalspurstrecke wurde bereits 1966 stillgelegt und abgerissen. Die umgespurten Abschnitte sind:
 Gjorče Petrov–Raduša,
 Tetovo–Padalište und
 Tajmište–Kičevo (abschnittweise).

Verkehr 
Bis 2016 setzte Makedonski Železnici Transport täglich zwei Interregio-Zugpaare zwischen Skopje und Kičevo ein. Von 2016 bis 2021 fuhr noch ein Zugpaar, das morgens von Kičevo nach Skopje und abends in der Gegenrichtung verkehrte. Seit Mai 2021 findet kein Reisezugverkehr auf der Strecke statt.

Literatur 
 bac: Die Eisenbahnen in der Republik Nordmazedonien. In: Eisenbahn-Revue International 5/2020, S. 244–248.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Nordmazedonien
Bahnstrecke Skopje–Kičevo
Bahnstrecke Skopje–Kičevo
Bahnstrecke Skopje–Kičevo
Bahnstrecke Skopje–Kičevo
Bahnstrecke Skopje–Kičevo
Bahnstrecke Skopje–Kičevo